The Inner Circle (Evergrey)
 The Inner Circle (datingwebsite)
 The Inner Circle (1912), een kortfilm van D. W. Griffith
 The Inner Circle (1946)), een film van van Philip Ford
 The Inner Circle (1991), een film van Andrei Konchalovsky

Zie ook 
 Inner Circle